Le Prix du sang est un titre désignant :
 Haceldama ou le Prix du sang, un film français de Julien Duvivier sorti en 1919 ;
 Le Prix du sang, neuvième tome de la série de bandes dessinées La Jeunesse de Blueberry paru en 1994 ;
 Une nuit en enfer 2 : Le Prix du sang (From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money), un film américain de Scott Spiegel sorti en 1999 ;
 Le Prix du sang, deuxième tome de la série de bandes dessinées Sept cavaliers paru en 2009 ;
 Le Prix du sang (Driven to Kill), un film américain de Jeff F. King avec Steven Seagal sorti en 2009 ;
 Le Prix du sang (The Killer), cinquième épisode de la saison 4 de Vampire Diaries diffusé en 2012 ;
 Le Prix du sang (Blood Money), neuvième épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2013 ;
 Le prix du sang (Blutgeld), deuxième épisode de la saison 38 d’Alerte Cobra diffusé en 2015 ;
 Le Prix du sang (When Your Number's Up), quinzième épisode de la saison 3 d’Elementary diffusé en 2015 ;
 Le prix du sang (La fine del giorno), douzième épisode de la saison 2 de Gomorra diffusé en 2016.